Die Erste Division 1949/50 war die 47. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. September 1949 und endete am 22. Mai 1950.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. geringere Anzahl der Niederlagen – 3. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

belgien